31-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1986 Ballon d’Or)»
30 декабря 1986 года

Золотой мяч: 
 Игорь Беланов

(первый раз)

< 30-я Церемонии вручения 32-я >
Золотой мяч 1986 года (фр. 1986 Ballon d’Or) — 31-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 2125 France Football 30 декабря 1986 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Обладателем награды стал советский нападающий киевского «Динамо» Игорь Беланов. Он стал третьим советским футболистом (после Льва Яшина в 1963 и Олега Блохина в 1975 годах) и вторым игроком киевского «Динамо» (после Олега Блохина в 1975 году) — обладателем данной награды. Беланов опередил в опросе Гари Линекера и Эмилио Бутрагеньо.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1986 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1986 году